AIK steht als Abkürzung für:
 Agrarindustrieller Komplex, landwirtschaftliche Großstruktur der ehemaligen Sowjetunion
 Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation, Sitz in Strausberg bei Berlin
 Allmänna Idrottsklubben, schwedisch für Allgemeiner Sportklub. Name schwedischer Vereine, ohne weitere Zuordnung ist in der Regel AIK Solna aus Stockholm gemeint
 Aluminium in Kabeln-Notierung, börsenabhängige Preisangabe für Aluminium zu Leitzwecken
 Antiimperialistische Koordination, ein seit August 2000 bestehender internationaler Zusammenschluss verschiedener antiimperialistischer Gruppen
 Apparative intermittierende Kompression, siehe Intermittierende pneumatische Kompression 
Ausschuss für Inneres und Kommunales, Gremium des brandenburgischen Landtages
 Assistent/in für Informations- und Kommunikationstechnik, eine Berufsbezeichnung
 Attestation Identity Keys, RSA-Schlüssel mit einer festgelegten Länge von 2048 Bit und einem fixierten öffentlichen Exponenten, siehe Trusted Platform Module#Attestation Identity Keys (AIK)
 Windows Automated Installation Kit (Windows AIK oder WAIK), damit bietet Microsoft eine Möglichkeit, Windows automatisch installieren zu lassen

aik steht als Abkürzung für:
 Ake (Sprache), eine platoide Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

Abkürzung